Die Saison 2001/02 war die zehnte Spielzeit der belarussischen Extraliga, der höchsten belarussischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte insgesamt der HK Keramin Minsk.

Modus 
In der ersten Saisonphase spielten die acht teilnehmenden Mannschaften zunächst eine Einfachrunde aus mit je einem Hin- und Rückspiel. In der zweiten Saisonphase wurde die Liga in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften eingeteilt. Alle acht Mannschaften nahmen anschließend an den Playoffs teil, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung erhielt sie zwei Punkte, bei Unentschieden oder Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Erste Saisonphase 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage

Zweite Saisonphase

Gruppe A

Gruppe B

Playoffs

Auszeichnungen 

Topscorer Denis Tydnjuk (Wizebsk) – 30 Punkte (19 Tore, 11 Assists)
Toptorjäger Denis Tydnjuk (Wizebsk) – 19 Tore
Spieler des Jahres Uladsimir Zyplakou

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (frz.)
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russ.)

Extraliga-Saison (Belarus)
Eishockeysaison 2001/02